Электросталеплавильное производство может быть основано на различных технологиях:
 Дуговая сталеплавильная печь
 Электрическая печь сопротивления
 Индукционная тигельная печь
 Электронно-лучевая плавка